Broad Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Broad Street Historic District (Connecticut), NRHP-Nr. 88001319
 Broad Street Historic District (Richmond County, Georgia), NRHP-Nr. 80001226
 Broad Street Historic District (Troup County, Georgia), NRHP-Nr. 84001264
 Broad Street Historic District (Maine), NRHP-Nr. 77000078
 Broad Street Historic District (Massachusetts), NRHP-Nr. 83004372
 Broad Street Historic District (New Jersey), NRHP-Nr. 88000991
 Broad Street Historic District (Pennsylvania), NRHP-Nr. 84003529

Siehe auch:
 Broad Street Commercial Historic District
 East Broad Street Historic District
 North Broad Street Historic District
 South Broad Street Historic District